Алексис Блин (; родился 16 сентября 1996 года, Ле-Ман, Франция) — французский футболист, полузащитник клуба «Лечче».

Клубная карьера 
Блен — воспитанник клубов «Ле-Ман» и «Тулуза». 11 января 2015 года в матче против «Лиона» он дебютировал в Лиге 1, в составе последнего. 4 ноября 2017 года в поединке против «Нанта» Алексис забил свой первый гол за «Тулузу». Летом 2018 года Блен был отдан в аренду в «Амьен». 15 сентября в матче против «Лилля» он дебютировал за новую команду. 10 ноября в поединке против своего бывшего клуба «Тулузы» Алексис забил свой первый гол за «Амьен».

Летом 2021 года Блен перешёл в итальянский «Лечче», подписав контракт на 3 года. 22 августа в матче против «Кремонезе» он дебютировал в итальянской Серии B.

Международная карьера 
В 2015 году Блен в составе юношеской сборной Франции принял участие в юношеском чемпионате Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Греции, Австрии и Испании. В поединке против австрийцев Алексис забил гол.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Лечче»